Masné krámy mohou být:
 Masné krámy – prodejny masa obecně
 Masné krámy (České Budějovice), nyní restaurace
 Masné krámy (Nové Město nad Metují), v minulosti též radnice a škola, nyní městské infocentrum
 Masné krámy (Olomouc), nyní obchodní pasáž
 Masné krámy (Plzeň), nyní jedna z výstavních prostor Západočeské galerie v Plzni
 Masné krámy (Rokycany), památka